Међународни атлетски митинг Мухамед VI 2018. одржан је 13. јула 2018. на стадиону Prince Moulay Abdellah Stadium у Рабату (Мароко). Ово је девети од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 21:38.

Ветар -0.4 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:04.

1.500 м 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:21.

3.000 м 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:39.

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 21:46.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 19:30.

1 Повукао се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:34.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:32.

Ветар -0,5 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:12.

5.000 м 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 21:05.

100 м препоне 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:57.

Скок увис 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 19:07.

1 Повукла се са такмичења

Троскок 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 20:42.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 19:23.

Остале дисциплине

Жене

1.000 м 

Такмичење је одржано 13. јула 2018. године у 21:38.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења на сајту ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 9. митинга

Међународни атлетски митинг Мухамед VI
ИААФ Дијамантска лига 2018.